Çukurören ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Çukurören (Bolu), Ortschaft in der türkischen Provinz Bolu
 Çukurören (Çamlıdere), Ortschaft im Landkreis Çamlıdere der türkischen Provinz Ankara
 Çukurören (Çorum), Ortschaft in der türkischen Provinz Çorum
 Çukurören (Eflani), Ortschaft im Landkreis Eflani der türkischen Provinz Karabük
 Çukurören (Güdül), Ortschaft im Landkreis Güdül der türkischen Provinz Ankara
 Çukurören (Kızılcahamam), Ortschaft im Landkreis Kızılcahamam der türkischen Provinz Ankara
 Çukurören (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Çukurören (Mihalıçcık), Ortschaft im Landkreis Mihalıçcık der türkischen Provinz Eskişehir
 Çukurören (Suluova), Ortschaft im Landkreis Suluova der türkischen Provinz Amasya
 Çukurören (Zonguldak), Ortschaft in der türkischen Provinz Zonguldak